Алоиз (, полное имя Алоиз Филипп Мария фон унд цу Лихтенштейн (), род. 11 июня 1968) — наследный принц (Erbprinz) Лихтенштейна, граф Ритберг. Сын князя Ханса-Адама II. С 15 августа 2004 года исполняет обязанности по повседневному управлению государством, являясь принцем-регентом.

Биография 
Наследный принц Алоиз родился 11 июня 1968 года в Цюрихе. Он — старший сын князя Ханса-Адама II и княгини Марии. При рождении получил имя Алоиз Филипп Мария, в память о своём прадеде, принце Алоизе Лихтенштейне (отце князя Франца Иосифа II).

Детство принц Алоиз провёл в родовом замке Вадуц в кругу семьи. Учился в начальной школе Эбенхольц в Вадуце и гимназии Лихтенштейна. Окончив школу в 1987 году (диплом типа В, с уклоном в историю литературы), поступил в Королевскую Военную академию в Сандхёрсте (Великобритания).

По окончании академии получил звание второго лейтенанта и проходил службу в течение шести месяцев в Гонконге и Лондоне. В октябре 1988 года принц Алоиз поступил на юридическое отделение Университета Зальцбурга. Окончил обучение весной 1993 года с дипломом магистра.

С сентября 1993 по май 1996 года принц Алоиз работал в аудиторской компании в Лондоне, после чего вернулся в Вадуц, где занимался управлением разными частями семейной собственности.

Наследник престола 
Как наследника княжеского престола, принца Алоиза, начиная с раннего детства, готовили к исполнению обязанностей главы государства.
Он принимал участие в политических диспутах и консультациях с представителями правительства и исполнял представительские функции.

15 августа 1990 года принц Алоиз принёс присягу наследника престола, поклявшись поддерживать и хранить верность Конституции Лихтенштейна.

15 августа 2004 года правящий князь Лихтенштейна, Ханс-Адам II, передал полномочия по повседневному управлению государством наследному принцу Алоизу.

17 сентября 2009 года в загородной резиденции президента России состоялась встреча Дмитрия Медведева с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом. Алоиз в первый раз приехал в Москву.

Семья 
3 июля 1993 года наследный принц Алоиз женился на Софии, принцессе Баварской.
У них четверо детей:
 князь Йозеф Венцель Максимилиан Мария (, род. 24 мая 1995 года);
 княгиня Мария Каролина Елизавета Иммакулата (, род. 17 октября 1996 года);
 князь Георг Антон Константин Мария (, род. 20 апреля 1999 года);
 князь  Николаус Себастьян Александр Мария (, род. 6 декабря 2000 года).

Награды 
 Цепь ордена pro Merito Melitensi (Мальтийский орден, 2011 год).
 Большой Крест 1 степени ордена «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Австрия, 2000 год).
 Памятная медаль к 70-летию короля Швеции Карла XVI Густава (, 30 апреля 2016)

См. также 
 Список князей Лихтенштейна

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал Лихтенштейнского княжеского дома: Наследный князь Алоиз

Действующие руководители государств
Регенты
Правители Европы XXI века
Княжеская семья Лихтенштейна
Политики XXI века